Gai Valeri Flac, sacerdot (Flamen Dialis) romà
 Gai Valeri Flac, cònsol el 93 aC
 Gai Valeri Flac, governador de la Gàl·lia el 83 aC.
 Gai Valeri Flac, escriptor romà